Thiede steht für:

 Thiede (Salzgitter), Stadtteil von Salzgitter in Niedersachsen

Thiede ist der Familienname folgender Personen:
 Arnulf Thiede (* 1942), deutscher Chirurg und Hochschullehrer in Würzburg
 Carsten Peter Thiede (1952–2004), deutscher Historiker und Papyrologe
 Dietrich Thiede (* 1937), deutscher Politiker und ehemaliger Landtagsabgeordneter (CDU)
 Gerhard Thiede (1907–1986), deutscher Kommunalpolitiker
 Helga Thiede (* 1940), deutsche Sopranistin
 Joachim Thiede (* 1963), deutscher Botaniker
 Jörg Thiede (* 1938), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Unternehmer und Mäzen
 Jörn Thiede (1941–2021), deutscher Geologe, Paläontologe und Hochschullehrer
 Klaus Thiede (1939–2016), deutscher Bildhauer
 Lars Thiede (* 1970), deutscher Schachspieler
 Manfred Thiede (1936–2020), deutscher Diplomat, Botschafter der DDR
 Marco Thiede (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Michael Thiede (* 1981), deutscher Handballspieler
 Nathalie Thiede (* 1987), deutsche Schauspielerin
 Niclas Thiede (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Norbert Thiede (* 1949), deutscher Diskuswerfer
 Olaf Thiede (* 1957), deutscher Grafiker und Maler
 Oskar Thiede (1879–1961), österreichischer Bildhauer und Medailleur
 Paula Thiede (1870–1919), deutsche Gewerkschafterin
 Peter Thiede (* 1968), deutscher Ruderer
 Rocco Thiede (* 1963), deutscher Publizist, Fotograf und Journalist
 Susann Thiede (* 1963), deutsche Schauspielerin und Theaterregisseurin
 Walther Thiede (1931–2011), deutscher Ornithologe
 Werner Thiede (* 1955), deutscher protestantischer Theologe

Siehe auch:
 Tiede
 Tide (Begriffsklärung)